

Persone Miličić 
 Boris Miličić (1979) – calciatore serbo
 Darko Miličić (1985) – cestista serbo
 Igor Miličić (1976) – cestista e allenatore di pallacanestro croato con cittadinanza polacca
 Josip Miličić (1886-1944) – scrittore, poeta e pittore serbo

Persone Milicic 
 Ante Milicic (1974) – calciatore e allenatore di calcio australiano